

Sciences et techniques 
 En biologie, l'assimilation désigne l'incorporation de substances nutritives (aliment ou nutriment) par les cellules d'un organisme vivant.
 En météorologie, l'assimilation de données est la méthode permettant d'estimer l'état de l'atmosphère à partir d'observations.
 En sciences de la Terre, l'assimilation est l'incorporation dans une poche magmatique de roches encaissantes partiellement fondues.

Sciences humaines et sociales 
 Dans le domaine de l'éducation, l'assimilation est le processus par lequel un savoir ou un savoir-faire est intégré par l'étudiant, qui peut alors le mettre en œuvre.
 En phonétique, l'assimilation des modifications de phonèmes en contact les uns avec les autres qui tendent à devenir similaires (antonyme de dissimilation).
 En psychologie du développement, pour Jean Piaget, l'assimilation est le processus qui permet de rapprocher le milieu des connaissances antérieures de l'individu. Dans ce sens, il transforme le milieu pour l'adapter aux connaissances de l'individu car connaître ne consiste pas à copier le réel mais à agir sur lui ; processus d’adaptation par lequel l'individu intègre de nouvelles informations ou expériences à des schèmes existants. L'assimilation est un processus qui va de l'objet vers le sujet et qui s'oppose en ce sens au processus d'accommodation qui va du sujet vers l'objet.
 En sociologie, l'assimilation culturelle est le processus par lequel passe un individu étranger (ou un groupe) pour faire partie d'un nouveau groupe social ; elle s'accompagne généralement d'une assimilation linguistique.

 Dans le domaine de la colonisation, l'assimilation coloniale est la politique mise en place par la France dans ses colonies.

Finances 
 En finance, l'assimilation est la technique qui permet à un émetteur d'augmenter la liquidité d'un emprunt obligataire tout en étalant son émission dans le temps.